HMS Sjöhunden har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

, ubåt sjösatt 1938 och utrangerades 1960.
, ubåt sjösatt 1968.